Bas les masques peut désigner :

Cinéma 
 Bas les masques ! (), un film muet américain réalisé par Chester Withey, sorti en 1918. ;
 Bas les masques (), un film américain réalisé par Richard Brooks, sorti en 1952 ;

Télévision 
 Bas les masques, une émission de télévision française des années 1990, présentée par Mireille Dumas ;

Voir aussi 

 Bal masqué